Никола Ушев може да се отнася за:

 Никола Стоянов Ушев (1880 – 1925), български революционер, деец на ВМОРО и БКП от Гърмен;
 Никола Тодоров Ушев (1867 – 1925), български революционер, деец на ВМОРО и БКП от Либяхово.